Жое Жуно (,  5 січня 1968, Понт-Руж) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року.

1988 року був обраний на драфті НХЛ під 81-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Вашингтон Кепіталс», «Баффало Сейбрс», «Оттава Сенаторс», «Фінікс Койотс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 940 матчів у НХЛ, включаючи 112 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Призери зимових Олімпійських ігор 1992
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Канадські срібні олімпійські медалісти